Sezon 1998/1999 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 28 listopada 1998 w fińskim mieście Muonio. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 21 marca 1999 w norweskim Oslo.

Puchar Świata rozegrany został w 9 krajach i 13 miastach. Najwięcej zawodów zorganizowali Finowie, którzy 4 razy gościli najlepszych biegaczy narciarskich świata.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Norweg Thomas Alsgaard, a wśród kobiet Rosjanka Larisa Łazutina.

W tym sezonie w pucharze świata triumfowała Bente Martinsen i Stefania Belmondo (tyle samo punktów) wśród kobiet oraz po raz szósty w karierze Bjørn Dæhlie pośród mężczyzn.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki Polaków

Kobiety 
Żadna reprezentantka Polski nie startowała.

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 Kalendarz na stronie skisport365.com

Przypisy 

Puchar Świata w biegach narciarskich
1998 w sportach zimowych
1999 w sportach zimowych